Тыныштыкбек Абдикакимов (Тыныштыкбек Абдикакимулы) (20 июля 1953) — казахстанский поэт, лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2018).

Биография 
Родился 20 июля 1953 года в селе Караул Абайского района Семипалатинской области, ныне Восточно-Казахстанская область.

С 1970 года, окончив Караульскую среднюю школу Абайского района, проходил службу в Советской армий радистом 1-й степени.
 1973—1989 обучался и работал в селе специалистом в разных сферах (электрик, фрезеровщик, токарь, шофёр, киномеханик).
 1989—1995 окончил Семипалатинский педагогический институт им. Н. К. Крупской по специальности «казахский язык и литература».
 1989—1990 редактор в научно-методическом центре управление культуры Семипалатинской области.
 1990—1993 научный сотрудник в историко-культурном, литературно-мемориальном заповедном музее им. Абая.
 1993—1998 гг. ответственный секретарь Семипалатинского (Семейского) областного отделения Союза Писателей Казахстана.
 2007—2008 консультант республиканской газеты «Алаш үні».

Творчество 
Стихи начал писать с 14 лет. С 1993 года член Союза Писателей Казахстана. Автор нескольких сборников стихотворений на казахском языке, таких как — «Ақшам хаттары» («Жалын», 1993, Алматы), «Ырауан» («Атамура», 2000, Алматы), «Алқоңыр дүние» («Фолиант», 2014, Астана), «Бесінші маусым жұпары» («Атамура», 2017, Алматы).

В своих произведениях пытается проанализировать и переоценить древние космические принципы и священные понятия общие для народов мира, через призму казахского национального мировоззрение. Так же были выпушены его труды — «Қас Сақ аңқымасы» (1-книга, «Елорда», Астана), «Қас Сақ аңқымасы» 2-книга, «Қазығұрт», 2003).

Его творчество является объектом научно-исследовательской работы. По его произведением в республике защищались кандидатские, докторские диссертации и публиковались многие другие научные труды. Стихи поэта были включены в учебник «Казахская литература. Справочник ученика» для 5-11 классов и поступающих в ВУЗ-ы в разделе «Независимая казахская литература» (С.T.Еликбаев, кандидат филологических наук, издательство «Арман-ПВ», 2005).

Его стихи переведены на испанский, китайский, кыргызский языки.

Классики казахской литературы, такие как А.Кекилбаев, Т.Абдик, М.Магауин, Ф.Онгарсинова, Т.Медетбек, Н.Оразалин высоко оценили творчество Тыныштыкбек Абдикакимова охарактеризовав его как «своеобразное судьбоносное явление в казахской литературе»

Книги 
 Әбдікәкімов, Т. Ақшам хаттары [Мәтін] : өлеңдер, балладалар, толғаулар / Т. Әбдікәкімов. — Алматы : Жалын, 1993. — 128 б.
 Әбдікәкімов, Т. Ырауан [Мәтін] : өлеңдер, балладалар, толғаулар / Т. Әбдікәкімов. — Алматы: Атамұра, 2000.- 230 бет.
 Әбдікәкімұлы, Т. Қас сақ аңқымасы [Мәтін] : өзтаным лұғаты / Т. Әбдікәкімұлы. — Астана : Алматы, 2001—2003. Т. 1. — Астана : Елорда, 2001. — 192 б. Т. 2. — Алматы : Қазығұрт, 2003. — 448 б.
 Әбдікәкімов, Т. Шығармалары [Мәтін] / Т. Әбдікәкімов ; Шығыс Қазақстан облыстық әкімдігі. — Астана : Фолиант, 2013 — … — (Алтай-Ертіс кітапханасы) Т. 1. Ырауан : өлеңдер, балладалар, толғаулар. — 2013. — 344 б.

Награды 

 2003 — Президентская стипендия Республики Казахстан в области культуры и искусства./
 2011 — Указом Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2011 года награждён медалью «Ерен еңбегі үшін».
 2011 — Государственная стипендия в области культуры.
 2018 — Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства за сборник стихов и баллад «Алқоңыр дүние».

Примечания

Источники 
 Литература Казахстана [Текст] : энциклопедический справочник. — Алматы: Аруна, 2010. — С. 11.
 https://web.archive.org/web/20180706075738/https://ru.egemen.kz/article/2735-v-almaty-sostoitsya-tvorcheskiy-vecher-tynyshtykbeka-abdikakimuly
 http://www.cbssemey.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=428&Itemid=62&lang=ru
 Абдикакимов Тыныштыкбек // В кн.: Гайнуллина Ф. А. Литература Семипалатинского Прииртышья: Учебное пособие. — Семипалатинск, 2002. — С.83-85.
 http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/444-.html

Выпускники Семипалатинского педагогического института
Казахские поэты